Mapocho puede referirse a:

 Río Mapocho, río que cruza Santiago de Chile.
 Mapocho, revista editada por la Biblioteca Nacional de Chile.
 Fortín Mapocho
 Avenida Mapocho
 Tajamares del Mapocho
 Centro Cultural Estación Mapocho, centro cultural que ocupa el antiguo edificio de la Estación Mapocho de ferrocarriles.